Die Liste der Parteitage der PDS und der Linkspartei bis 2007 umfasst alle Parteitage und deren einzelne Tagungen ab der friedlichen Revolution (damals noch als SED bzw. SED-PDS) bis zur Parteifusion mit der WASG 2007.

Parteitage 1989–2007 

Die Linke
!Linke
Partei des Demokratischen Sozialismus
Parteitage der PDS und der Linkspartei
PDS